Пьер-Люк Перишон (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения

Трек 

 2004
 1-й  Чемпион Франции — Мэдисон (юниоры)
 2005
 2-й  Чемпионат Франции — Гонка по очкам (юниоры)
 2006
 2-й  Чемпионат Франции — Гонка по очкам 
 2007
 3-й  Чемпионат Франции — Мэдисон
 3-й  Чемпионат Франции — Гонка по очкам 
 2007
 2-й  Чемпионат Франции — Мэдисон
 2011
 2-й  Чемпионат Франции — Гонка по очкам

Шоссе 

 2009
 7-й Тур Эльзаса — Генеральная классификация
 8-й Париж — Тур U23
 2010
 5-й Rhône-Alpes Isère Tour — Генеральная классификация
 2011
 1-й  Boucle de l'Artois
 2-й Тур дю Луар и Шер — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 2012
 1-й Париж — Камамбер
 9-й Этуаль де Бессеж — Генеральная классификация
 2013
 7-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 1-й — Этап 7
 7-й Тро-Бро Леон
 2014
 4-й Тро-Бро Леон
 8-й Chrono des Nations
 2015
 5-й Тро-Бро Леон
  Приз самому агрессивному гонщику на Этапе 14 Тур де Франс
 2016
 1-й — Этап 3 Тур Савойи
 9-й Джиро ди Тоскана — Генеральная классификация
 2017
 1-й Дуо Норман (вместе с Антони Делапласом)
 1-й  Тур Савойи — Горная классификация
 1-й — Этап 5
 4-й Чемпионат Франции — Групповая гонка
 5-й Три дня Де-Панне — Генеральная классификация
 2018
 1-й Polynormande
 8-й Чемпионат Европы — Групповая гонка
 9-й Тур Ду 
 2019
 2-й Париж — Камамбер

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Перишон, Пьер-Люк на FirstCycling
 Перишон, Пьер-Люк Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции